George Marshall (atleet), Brits atleet
 George Marshall (generaal) (1880-1959), Amerikaans generaal (opperbevelhebber) en minister (Marshallplan)
 George Marshall (filmregisseur) (1891-1975), Amerikaans regisseur